Bernardoni – altra denominazione dei Foglianti

Persone 
 Giuseppe Bernardoni – ostacolista e velocista italiano
 Paul Bernardoni – calciatore francese
 Pietro Antonio Bernardoni – librettista e drammaturgo italiano